

Patronyme 

Bensoussan
 Alain Bensoussan, mathématicien français ;
 Alain Bensoussan, avocat français ; 
 Albert Bensoussan (1935, Alger-) , écrivain, traducteur et docteur ès lettres français ; 
 David Bensoussan, écrivain canadien ;
 Georges Bensoussan, auteur et réalisateur français ;
 Georges Bensoussan, historien français ; 
 Michael Bensoussan, dit David Boring ou Estéban, chanteur et acteur français (fils de Prosper Bensoussan dit Philippe Clair) ; 
 Michel Bensoussan, joueur de football français ;
 Philippe Bensoussan, réalisateur français ; 
 Prosper Bensoussan, connu sous le pseudonyme Philippe Clair (1930, Martimprey-du-Kiss, aujourd'hui Ahfir - 2020, Paris), acteur et réalisateur français (père de Michael Bensoussan, dit David Boring). 

Ben Soussan
 Patrick Ben Soussan (1956-), psychiatre français ;

Bensusan
 Pierre Bensusan (* 1957, Oran), guitariste virtuose et chanteur français ; 

Bensussan
 Gérard Bensussan (* 1948), philosophe français ; 
 Nicolas Bensussan, journaliste sportif français ;
 Paul Bensussan (* 1957), psychiatre français.

Voir aussi 
 Noms similaires ou connexes 
 Shushan (Shoushan), Ibn Shushan (Joseph ibn Shushan, Beth-Kneseth Ibn-Shushan, Amit Ben Shushan, David Ben-Shushan)
 Even Shoshan
 
 Sassoon (Sassun, < Ibn Shushan)
 Vidal Sassoon
 Shôshannāh (Shoshanna, Shoshana, Šošane, Šešáno, Šušane; , Suzanne (Susanne, Susanna), Zuzana, )
 
  ()
 Notes et références 

Patronyme séfarade
Patronyme algérien
Patronyme tunisien